Il gruppo dell'ivanyukite è un gruppo di minerali appartenente a sua volta al supergruppo della farmacosiderite.

Minerali del gruppo dell'ivanyukite 
 Ivanyukite-K
 Ivanyukite-Na
 Ivanyukite-Cu

Note 

Ivanyukite